El término Tensiómetro se puede referir a:

Tensiómetro, equipo para ejercer tensión o compresión; o
Tensiómetro, aparato para medir la tensión arterial también llamado esfigmomanómetro.